Verneuil-en-Halatte – comune francese
 Aumont-en-Halatte – comune francese